La La Land puede referirse a:

 La La Land, película de 2016 dirigida y escrita por Damien Chazelle.
 La La Land, banda sonora de la película homónima.
 La La Land, canción de Demi Lovato.